Böhmerwälder steht für:
 Bewohner des Böhmerwaldes
 die Musikgruppe Böhmerwälder Musikanten
 den Bund der Böhmerwälder.